Семашка () — литовская фамилия. Её женские варианты Семашкене (Semaškienė; замужняя женщина) и Семашкайте (Semaškaitė; незамужняя женщина). Известные носители:

 Семашка, Дарюс (род. 1967) — литовский государственный служащий и дипломат.
 Семашка, Йонас (1907—1947) — литовский военный.

См. также 
Семашко